Steinburg ist der Name folgender Orte:
 in Deutschland
 Steinburg (Stormarn), Gemeinde im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Steinburg (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Steinburg (Finneland), Ortsteil der Gemeinde Finneland im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Steinburg, Ortsteil der Gemeinde Süderau im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 in Frankreich
 Steinbourg, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich

Steinburg ist der Name folgender Gebäude:

 Steinburg (Holstein), ehemalige Burg (14. bis 17. Jahrhundert) in Süderau

 Schloss Steinburg (Hunderdorf), Schloss in Steinburg (Hunderdorf)
 Schloss Steinburg (Würzburg), ein historistisches Gebäude auf dem Würzburger Stein aus dem 19. Jahrhundert
 Ansitz Steinburg in Aufhofen bei Bruneck in Südtirol

Steinburg ist der Familienname folgender Personen:

 Kathrin von Steinburg (* 1977), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Hippolyt von Bray-Steinburg (1842–1913), deutscher Diplomat
 Otto von Bray-Steinburg (1807–1899), bayerischer Politiker

Siehe auch:
 Kreis Steinburg, 
 Steinelburg
 Steinberg
 Steinbürg